Fujian (China), een van de provincies van de Volksrepubliek China
 Fujian (schip, 2022), een Chinees vliegdekschip, genoemd naar de provincie
Fujian (Republiek China), een provincie van de Republiek China (Taiwan)